Marija Stiepanowa – rosyjska koszykarka
 Maria Stiepanowa – rosyjska poetka, dziennikarka i eseistka